Le tournoi de Stockholm 2007 s'est déroulé du 8 au  et a été joué sur surface dure en salle.

Faits marquants 
 Ivo Karlović remporte le tournoi en simple en battant Thomas Johansson en finale. Il décroche ainsi son  ATP en simple.
 En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi s'imposent en finale face à Arnaud Clément et Michaël Llodra. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Stockholm

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stockholm
ATP 2007
Sport en Suède en 2007
Tennis en octobre 2007